Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Republik Mari El.

Die folgende Tabelle enthält die Städte (Name fett) und Siedlungen städtischen Typs der Republik, ihre Namen auf Russisch und Mari (Ost- oder Wiesenmari; sofern abweichend, in Klammern zusätzlich auf West- oder Bergmari), die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen gemäß Volkszählung vom , ihre Wappen und geographischen Koordinaten sowie die Jahreszahlen der Verleihung des Status einer Siedlung städtischen Typs (SsT) und der Stadtrechte, sofern zutreffend. In der Oblast gibt es vier Städte und 15 Siedlungen städtischen Typs (Stand 2019). Zwei Städte gingen aus Siedlungen städtischen Typs hervor.

Ehemalige Städte 
Neben der heutigen Siedlung städtischen Typs Sernur, die bis 1926 die Stadtrechte besaß und danach zwischenzeitlich wieder Dorf (selo) war (siehe Tabelle oben), gibt es in der Republik Mari El eine weitere frühere Stadt: Das heutige Dorf (selo) Kokschaisk (, Mari ; ) im Swenigowski rajon besaß die Stadtrechte von 1547 bis 1765.

Ehemalige städtische Siedlungen 
Folgende Ortschaften besaßen ehemals den Status einer Siedlung städtischen Typs (ausschließlich derer, die später Stadtrechte erhielten und in der obigen Tabelle aufgeführt sind) und sind heute (ländliche) Siedlungen (possjolok):

Quellen 

!Stadte
Mari El